Loin du paradis (Return to Paradise), film américain de Joseph Ruben (1998)
 Loin du paradis (Far from Heaven), film américain de Todd Haynes (2002)

Voir aussi